

Toponyme et hydronyme 
 , cours d'eau de l'Inde.
 Bistar est un village de Serbie.

Divers 
 (14492) Bistar est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
Homonymie de toponyme